Беляковский сельский совет () — входит в состав
Семёновского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Беляки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Беляки 
 с. Грицаи 
 с. Подол

Примечания